Menemen (district), een Turks district in de provincie İzmir
 Menemen (gerecht), een Turks gerecht bereid met eieren